Guaje (z języka nahuatl huaxin) – meksykańskie określenie kilku gatunków drzew z rodziny bobowatych o jadalnych owocach (strąkach):

 Leucaena leucocephala
 Leucaena confusa
 Leucaena collinsi
 Leucaena esculenta

Spożywa się również młode liście tych drzew, określane mianem huaxquelite lub guasquelite.

Termin "guaje" może oznaczać również roślinę Lagenaria siceraria z rodziny dyniowatych, której tykwowate owoce wykorzystuje się jako naczynia.

Bibliografia 
 Andrzej Rudnicki-Sipayłło, Ewa Rusek: Przewodnik kulinarny:Meksyk, Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała 2008, 
 Juan Pedro Miquelasquez: Kuchnia meksykańska, SAMP, Warszawa 2004, 

Kuchnia meksykańska